Grabniak ist ein polnischer und historischer Ortsname:

polnisch:
 Grabniak (Lidzbark Warmiński), Powiat Lidzbarski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Buchwald, Kreis Braunsberg, Ostpreußen
 Grabniak (Grunwald), untergegangener Ort im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Grabniak, 1938 bis 1945 Ohmenhöh, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Grabniak (Urszulin), Powiat Włodawski, Woiwodschaft Lublin
 Grabniak (Dobre), Powiat Miński, Woiwodschaft Masowien
 Grabniak (Ostrów Mazowiecka), Powiat Ostrowski, Woiwodschaft Masowien
 Grabniak (Sobolew), Powiat Garwoliński, Woiwodschaft Masowien
 Grabniak (Szulborze Wielkie), Powiat Ostrowski, Woiwodschaft Masowien

historisch:
 Grabniak, 1938 bis 1945 Ohmenhöh, Kreis Osterode, Ostpreußen, ab 1945: Grabniak (Grunwald), untergegangener Ort im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen